A magyar labdarúgó-bajnokság első osztályának 2014–2015-ös szezonja 2014. július 25-én kezdődött és 2015. május 31-én ért véget. A címvédő a Debreceni VSC alakulata, újonc csapat a Nyíregyháza és a Dunaújváros. A bajnokságot a 2011-es győztes Videoton nyerte meg. A bajnokság ezüstérmese a Ferencváros, míg a harmadik helyezett az MTK lett. Mivel a Magyar Kupa döntőjét a Ferencváros és a Videoton játszotta – ahol a fővárosi csapat 4–0-ra nyert –, ezért a bajnokság negyedik helyezettje, a Debreceni VSC is nemzetközi kupában indul.

Az két kieső helyen a Lombard Pápa és a Dunaújváros PASE végzett, de licencproblémák miatt a Kecskeméti TE, a Nyíregyháza Spartacus, a Győri ETO és a Pécsi MFC sem indulhat a következő szezonban.

A feljutó a Vasas SC, amely megnyerte az NB II-t. A második helyezett, és ezzel feljutást érő helyre a Békéscsaba küzdötte fel magát.

Csapatváltozások az előző szezonhoz képest 
Kiesett a másodosztályba
 Mezőkövesd-Zsóry, 15. helyezettként
 Kaposvári Rákóczi, 16. helyezettként
Feljutott az élvonalba
 Nyíregyháza Spartacus FC, a másodosztály győzteseként
 Dunaújváros PASE, a másodosztály második helyezettjeként

Részt vevő csapatok 
A bajnokságban tizenhat csapat vesz részt, az előző szezon tizennégy bennmaradó együttese, valamint a másodosztály első két helyezettje.

2014. május 17-én vált biztossá, hogy a másodosztályt megnyeri és így biztos feljutó az NB I-be a Nyíregyháza Spartacus. Ekkor még két forduló volt hátra a bajnokságból, azonban a Szpari már behozhatatlan előnyre tett szert. Utoljára a 2009–2010-es idényben szerepeltek az első osztályban.

A másik feljutó a Dunaújváros PASE, akik már az utolsó előtti fordulóban bebiztosították az első osztályú tagságukat erre a szezonra.

Két csapat, a Mezőkövesd-Zsóry és a Kaposvári Rákóczi kiesett a másodosztályba.

Stadionok és helyszínek 

Ábécé szerint rendezve.

Csapatok adatai 

(e): elöl, (h): hátul

Vezetőedző-váltások

A 2014–2015-ös szezonban szereplő csapatok 
A 2014–15-ös magyar labdarúgó-bajnokság első osztályát tizenhat csapat részvételével rendezik, melyből négy fővárosi, tizenkettő vidéki egyesület.

Végeredmény

Eredmények

Mérkőzések

Mérkőzések fordulónként 
A fordulók eredményei a jobb oldali szövegre kattintva nyitható/csukható.

Helyezések fordulónként

Statisztikák

Gólszerzők 

Utolsó elszámolt mérkőzésnap: 2015. május 31.

Öngólok

Gólpasszok 

Utolsó elszámolt mérkőzésnap: 2014. november 9.

Mesterhármasok

Nézőszámok 

Utolsó elszámolt mérkőzésnap: 2015. május 30.

Nemzetközikupa-szereplés

Eredmények 
A 2014-es magyar kupa győztese, az Újpest FC az Európa-liga 2. selejtezőkörében indulhatott volna, de nem kapott UEFA-licencet. A kvótáját a bajnoki 2. helyezett Győri ETO kapta meg. A Győr 1. selejtezőkörben üressé vált kvótáját a kupadöntős Diósgyőri VTK kapta meg.

Az eredmények minden esetben a magyar labdarúgócsapatok szemszögéből értendőek.(o) – otthon játszott, (i) – idegenben játszott mérkőzés.

UEFA-együttható 
A szezon során a magyar klubcsapatok az alábbi eredményeket érték el:

Kapcsolódó szócikkek

Jegyzetek 

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 1